Zetterlund est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1964), joueur suédois de football
Monica Zetterlund (1937-2005), chanteur et actrice suédoise
 (né en 1942), joueur suédois de football
Yoko Zetterlund (né en 1969), joueur américain de volley-ball

Homonymie de patronyme